KCM est un sigle qui peut désigner :
 Kenneth Copeland Ministries, l'organisation du télévangéliste américain Kenneth Copeland ;
 Khalid Cheikh Mohammed (~1963-), un chef militaire, responsable du « département des opérations extérieures » d'Al-Qaïda ;
 Konkola Copper Mines, une compagnie minière de la République de Zambie.

kcm est un code qui peut désigner :
 goula, une langue parlée en République centrafricaine, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF.

Code de langue